Швегла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Швегла, Антонин (чеш. Antonín Švehla; 15 апреля 1873, Гостивар, Прага, Австро-Венгрия — 12 декабря 1933, Прага, Чехословакия) — чехословацкий политик, трижды премьер-министр страны.
 Швегла, Роберт (словацк. Róbert Švehla; 2 января 1969, Мартин, Чехословакия) — бывший словацкий хоккеист, защитник.